Meti steht für:

 Meti, Transfrauen in Nepal, siehe Homosexualität in Nepal #Drittes Geschlecht
 Meti (Äthiopien), Ortschaft im Südwesten Äthiopiens
 Meti (Mosambik), Verwaltungsbezirk im Distrikt Lalaua, Provinz Nampula, Mosambik

METI steht für:
 METI, Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan
 Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence, siehe Botschaften an Außerirdische

Siehe auch:
 Meti Aut (Ort in Osttimor)
 Metis (Begriffsklärung)

Abkürzung